Пово́йничек шеститычи́нковый () — вид цветковых растений рода .

Ботаническое описание 

Многолетнее или однолетнее травянистое растение 2—20 см высотой. Листья супротивные. Цветки с 3 лепестками с розовыми жилками, длиннее 3 чашелистиков. Тычинок 6 (отсюда название), плодолистиков 3. Цветение летом.

Распространение 
Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Испания, Венгрия, Италия, бывшая Югославия, Португалия, Польша, Румыния.

Местообитание 
Водное растение, встречается в озёрах, прудах, канавах, песчаных пляжах.

Хозяйственное значение и применение 
Иногда это растение используют как аквариумное в аквариумистике.

Синонимика

Примечания 

Повойничковые
Флора Европы
Водные растения
Аквариумные растения